Ryska cupen kan syfta på:

Ryska cupen i bandy
Ryska cupen i fotboll